Украинская Народная Самооборона (), сокращённо УНС — партизанское формирование, подчинённое Организации украинских националистов, действовало на территории Галиции во второй половине 1943 года. Противодействовало советским партизанам, польскому подполью и германской оккупационной администрации в дистрикте "Галиция". В конце 1943 года УНС влилась в УПА, получив называние УПА-Запад.

Предыстория создания 
Украинская Повстанческая Армия, подчиненная военно-политическому руководству ОУН-Б, начала создаваться на Волыни осенью 1942 года, в начале февраля 1943-го она провела первые антинацистские акции по освобождению узников из немецких тюрем. В марте эти акции приняли масштабный и массовый характер и далее шли по нарастающей.

До июля 1943 года военно-политическое руководство ОУН-Б\УПА не торопилось начинать партизанскую борьбу в Галичине, подобную той, которую они начали на Волыни, Полесье и в части бывшей Советской Украины. Многочисленные активисты бандеровского подполья в Галиции ограничивались укреплением и расширением своей организационной сети, антинацистской и антисоветской пропагандой, различными пассивными формами сопротивления гитлеровскому режиму и сбором оружия. Подобная стратегия и тактика имела свои объяснения: оккупационный режим в Дистрикте Галиция был несколько более мягким по сравнению с режимом Эрика Коха в Рейхскомиссариате «Украина», вызвавшим повсеместную ненависть к нацистам даже у самых яростных противников советского режима, изначально ждавших немцев как «освободителей», поэтому бандеровцы решили до поры до времени не нарушать относительное спокойствие в этом регионе.
 

Главным поводом, который послужил созданию Украинской народной самообороны в Галичине, стал Карпатский рейд сумского партизанского соединения под командованием Сидора Ковпака, который начался с территории Белоруссии 12 июня 1943. Информация о появлении на территории Галиции отрядов советских партизан поступила в Главный Провод ОУН (б) в конце июня 1943. В новых обстоятельствах руководитель Главного Провода Роман Шухевич поручил Александру Луцкому для борьбы с этими отрядами создать на территории Галичины (в Карпатах) вооружённые формирования. Главный Провод ОУН (б) опасался, что советские партизаны на территории дистрикта повлияют на население, которое проявляло недовольство немецкими оккупационными властями, поэтому могло поддержать ковпаковцев. Стремясь контролировать ситуацию на этом поприще, бандеровцы ускорили процесс формирования УНС. Архивные документы ОУН (б) отмечают: «В Галичине УПА не действовала, поскольку не было угрозы со стороны советских партизан, хотя Организация имела глубокие корни и шире вела организационную работу».

Партизанские отряды Ковпака быстро продвигались в Карпаты, ведя успешные бои с немецкими оккупационными силами дистрикта «Галичина», которым не удалось остановить рейд партизан. Такая ситуация способствовала мобилизации в УНС. Населения дистрикта замечало, что оккупационная власть, не имея достаточных военных сил, не может эффективно противодействовать ковпаковцам. В местностях, где они прошли, царил хаос, операция немецкой оккупационной власти по ликвидации партизан затягивалась. Очевидно, что среди галицких бандеровцев изменились настроения по УНС, было понятно — ковпаковцы будут пытаться заложить базу для развертывания партизанского движения в Карпатах. Националистическое подполье не могло допустить, чтобы советские партизаны овладели и контролировали карпатский регион, естественный ландшафт которого создавал подходящие условия для проведения рейдов и хорошо защищал от немецких карательных акций. Приказ о формировании самообороны Главный Провод ОУН (б) издал 15 июля 1943 г. По сути, это был галицийский «филиал» УПА, организованный по инициативе тех же самых людей, но взявшим иное название для того, чтобы до поры до времени не привлекать излишнее внимание немцев и максимально задержать репрессивные акции с их стороны, пытаясь представить перед ними данное формирование как исключительно антисоветское, направленное против красных партизан. В реальности же, бандеровцы изначально планировали со временем влить УНС в УПА и при необходимости использовать ее и против немцев, как это в итоге и вышло.

Формирование 
15 Июля 1943 года был создан штаб УНС, комендантом которого стал Александр Луцкий. Первым куренем УНС, который сначала был учебным, а затем стал полноценной боевой единицей и вступил в вооруженные схватки с немцами и большевиками был курень «Черные черти», который в конце июля насчитывал около 180 новобранцев, а к декабрю достиг численности в 400-450 человек. Он дислоцировался в районе села Микуличи и Березин Яремчанского района Станиславской области. Его командиром был Илья Рачок-«Липей», которого позже сменил Иван Бутковский «Гуцул».

Второй боевой единицей УНС стал курень «Тигры», в октябре 1943 года сменивший название на «Гайдамаки». К декабрю он насчитывал 350–400 человек и дислоцировался в лесах Долинского района Станиславской области. Его командиром стал Степан Фрасуляк-«Хмель».

Третий курень назывался «Кривонос» и насчитывал около 300-400 бойцов, он дислоцировался на горе «Магура» на Стрыйщине Дрогобычской области. Его командиром был бывший офицер «Нахтигаля» Емельян Полевой-«Остап».

Четвертый курень назывался «Кривонос — 2» и насчитывал около 400 человек, он размещался в районе села Недельная Старо-Самборского района Дрогобычской области. Его командиром был бывший боец «Нахтигаля» Антон Шкитак-«Емельян».

Пятый курень назывался «Кривонос — 3» и располагался возле села Сянки и реки Сан. Его командир остался не идентифицирован. По одной из версий, создание этого куреня только намечалось, но так и не было осуществлено на практике. Вопрос о его действительном существовании остается открытым.

Структура УНС 
Первые две подстаршинские школы были созданы в 1943 году по приказу Романа Шухевича. Отряды разделялись по территории действия на:
 отряды Галичины;
 отряды Дрогобыча;
 отряды Станиславщины (нынешняя Ивано-Франковская область);
 отряды Львовщины;
 отряды Тернопольщины.
Для полноценного функционирования этих отрядов существовала иерархия: курени «Чорные чёрты», «Кривонос» (І, ІІ, ІІІ) — около 350 бойцов, сотни — более 100 человек, чоты — до 50 повстанцев, рои — малочисленные, до 10 человек. Высший командный состав самообороны (командиры куреней, сотен, чот) — хорошо подготовленные военные, которые прошли обучение в основном в составе формирований немецкой армии (спецбатальоны абвера Нахтигаль и Роланд, вспомогательная полиция). Среди рядового состава преобладали жители сельской местности.

Численность УНС 
Вооружённые силы УНС постоянно прибавляли в бойцах. Так, за период с августа по декабрь 1943 года их количество выросло с 2000 до 6000.

Боевые действия и вылазки

Противодействие советским партизанам 
В дистрикте «Галичина» с июня 1941 по июнь 1943 года советских партизанских отрядов не было. Препятствием организации советского партизанского движения стала быстрая оккупация региона гитлеровцами и их союзниками, что не позволило обкомам партии заблаговременно создать подполье.  Вдобавок, слишком свежей оставалась в памяти людей оккупация 1939-1941 годов, чтобы коммунисты могли получить в обществе значительную поддержку. Как уже указывалось раньше, появление Сумского соединения советских партизан под командованием Сидора Ковпака в дистрикте «Галичина» летом 1943 вызвала беспокойство среди украинского подполья.

Соединение С. Ковпака во время своего рейда в Карпаты (15 июня 1943 г.) состояло из 4 отрядов численностью 1838 человек, в которых россиян было – 731, украинцев – 537, белорусов – 411, других национальностей – 153, иностранцев – 13. Ковпаковцы имели на вооружении 1443 ружья, 384 автомата, 140 пулеметов, 9 орудий, 33 минометов и 32 противотанковых ружья. Националисты значительно уступали ковпаковцам, например отдел УНС численностью 150 человек имел на вооружении только два автомата и пулемета, половина были без оружия, у остальных бойцов были винтовки устаревших моделей.

Отряды Ковпака 5 августа понесли серьёзные потери в боях с немцами и венграми под Делятиным, но значительной их части удалось выйти из окружения небольшими группами и пройти вглубь Карпат. Откровенно враждебная среда и слабое отсутствие поддержки со стороны местного населения вынудило их отступать с территории Галиции. С тех пор отдельные подразделения партизан стали объектами нападений отделов УНС. 8 августа 1943 года три четы (взвода) в составе 39 стрелков (чотовые — «Муха», «Богун», «Скуба») во главе с сотником «Липеем» из куреня «Черные черти» провели трехчасовой бой с рейдовой группой советских партизан, насчитывающей около 100 человек, в лесу возле села Жабье. По данным бандеровцев красные потеряли около 30 человек. Данный курень провел еще несколько боев с красными партизанами в августе, но серьезных результатов это не принесло. По словам одного из ее организаторов и второго командира батальона «Черные черты» Ивана Бутковского «Гуцула», УНС не имела достаточных сил и опыта для того, чтобы «проводить фронтальные бои» с ковпаковцами. Эту оценку подтверждает и руководитель УНС Александр Луцкий, рассказавший на допросе в НКВД, что «фактически отряды УНС свое задание по ликвидации советских партизанских отрядов Ковпака не выполнили. После нескольких вооруженных столкновений куреня „Черные черти“ с отдельными отрядами Ковпака в Прикарпатье, которые особых положительных результатов не дали, командный состав УНС, ссылаясь на слабую военную подготовку личного состава, в дальнейшем избегал встреч с отрядами Ковпака». Иногда ковпаковцы старались находить общий язык с командирами УНС и противоборствующим сторонам удавалось расходится без боя. Более того, некоторые отделы УНС шли на сотрудничество с ковпаковцами, из ряда источников известно, что заместитель Ковпака — комиссар Семён Руднев вел переговоры с руководителями УНС в поселке Любижня близ Делятина. До сих пор ведутся споры вокруг гибели Руднева. Согласно альтернативной версии, его убили чекисты за попытки договорится с украинскими националистами о совместной борьбе против немцев. Эту версию выдвинул в начале девяностых годов участник партизанского движения на Украине, соратник Руднева и Ковпака Герой Советского Союза — Петр Брайко, но не смог привести никаких документальных доказательств в её пользу.

Несмотря на противодействие националистов, все отряды Сумского соединения хоть и с огромными потерями, но смогли дойти до Полесья. В ряде случаев, чтобы спокойно пройти сквозь украинские села, ковпаковцам пришлось переодеваться бандеровцами. До поздней осени на Коломыйщине и в Черном лесу украинские повстанцы ликвидировали небольшие группы красных партизан, отставшие от своих частей. Были случаи перехода некоторых партизанских групп на сторону УНС. Среди них были принудительно мобилизованные жители Западной Украины, но встречались и антисоветски настроенные жители Надднепрянщины. Советское руководство так и не смогло развернуть партизанское движение в Галичине. Здесь действовали отдельные малочисленные партизанские отряды, подпольные организации, которые поддерживали и агитировали за советскую власть.

Выбравшись из Галичины, Ковпак в радиограмме в УШПД 26 сентября 1943 г. докладывал, что в Западной Украине «украинское население исключительно поддерживает бандеровцев, советскую власть ненавидит». Согласно оценке, данной подпольщиком Армии Крайовой в сентябре 1943 г., в Галиции «украинское население можно поделить на 3 части, из которых наименьшая составляющая, самое большее, треть, довольна, что большевистский авангард (т. е. ковпаковцы.) вошел на эту территорию, другая часть украинских националистов, составляющих свыше 50 % украинцев, панически боится пришедших большевиков, видят в партизанских отрядах начало приходящего господства большевиков на этой территории, оставшиеся 20 % украинцев… относятся к советским партизанам, как поляки, негативно, с той разницей, что отчасти опасаются репрессий».

Противодействие полякам 
В отношении поляков УНС также заняла враждебную позицию. В начале Второй мировой войны в Галиции сформировались организационные структуры польского подполья, главной целью которого было восстановление независимого Польского государства в его довоенных границах. Однако накануне Великой Отечественной войны в результате противодействия органов НКВД деятельность польского военного подполья была практически парализована. Галицкая сеть самой многочисленной польской военной организации, Союза вооруженной борьбы (Zwiazek Walki Zbrojnej) уничтожена, основные функционеры арестованы. Восстановление польского организованного подполья произошло после захвата Галиции Германией, однако его вооруженные формирования, как реальная сила, возникли лишь в первой половине 1943 г. Организация и деятельность польских подпольщиков с их вооруженными формированиями была одной из причин создания отделов УНС. На развитие тогдашней ситуации имел влияние и рейд советских партизан под командованием С. Ковпака, который активизировал деятельность польских подпольщиков, приведя к обострению отношений с украинскими националистами. 

Командованию "Самообороны" стало известно, что польские подпольщики в Карпатах начали закладывать военные базы для поддержки деятельности Армии Крайовой. Из Варшавы сюда прибыли военнослужащие (инструкторы) с целью создания боевых групп, которые имели цель взять под контроль территорию региона и таким образом подтвердить польскую присутствие на Западе Украины. Было прямое указание о ликвидации всех участников Армии Крайовой в Карпатах. Отряды УНС, обнаружив места дислокации баз аковцев уничтожили их, захватив при этом всю переписку, списки участников АК и ее симпатиков. Впоследствии все они были уничтожены националистами. Первые вооруженные столкновения между отрядами УНС и польским подпольем фиксируются в августе 1943 года. Например, своё боевое крещение в стычках с аковцами приняла сотня «Сероманцы. Зафиксировано две стычки в августе 1943. Первый раз повстанцы разбили отряд поляков у подножья горы, а второй раз разбили группу диверсантов из 9 человек, пытавшихся подобраться к их лагерю. 

УНС в Галиции также, как и УПА на Волыни проводила этнические чистки поляков. Массовую антипольскую акцию, которая прокатиться всей Восточной Галицией весной 1944, предупредила волна отдельных убийств начиная с середины 1943 года. Выбор жертвы сначала определял его статус в польской общине и акции украинских повстанцев сперва были направлены против польских должностных лиц и госслужащих оккупационной администрации. Вполне возможно, что при случае улаживались различные личные счеты:

 Например, 17 июля 1943 боёвка ОУН убила начальника почты в Торском. В ночь с 3 на 4 августа был убит во время служебной поездки в Чернелицу инструктор табачной фабрики в Ягельнице. В ночь с 15 на 16 сентября в Лимне (Турковский район) совершено нападение на почту и детский дом, погибли три человека, в том числе почтальон. В середине октября в Ганачеве был убит бывший учитель Станислав Вайс, который работал сортировщиком в лесу, его застрелили из пистолета.
 Особо частыми жертвами националистов были лесничие. Смотрители леса, что вполне понятно, совершенно ориентировались в поприще, которым занимались, становясь, в зависимости от их симпатий, ценным союзником или серьезной угрозой для партизан. Пожалуй, именно это объясняет, почему ликвидацию лесников в Восточной Галиции УПА считала приоритетом, причем часто их убивали вместе со всей семьей. В конце июля 1943 года в Окне (Городенковский район) убиты лесник Божемский и трое других лиц. 2 августа 1943 средь бела дня в Беремянах над Днестром погиб лесничий из села Дулибы Казимир Плешинович. В начале августа в Росохаче на Дрогобыччине была убита семья лесника Михала Штогжина. Погибли в общей сложности четыре человека — кроме лесника, а также его жена, дочь и сын. 

В конце 1943 года зафиксированы первые массовые убийства поляков:
 Так 8 октября село Нетреба в Тернопольском воеводстве, расположенное на границе Генерал-Губернаторства с РКУ, около 19.30 атаковало подразделение УНС. Нападавшие рубили двери и окна, жгли дома, забирали имущество, прежде всего скот и лошадей. К счастью для поляков, им на помощь пришел пограничный пост (Grenzschutz) с Новик. Украинцы под обстрелом отступили отступили. Тем не менее, погибли 17 поляков.
 На Рождество 1943 года в селе Кругов (Золочевский район) бойцы УНС, выдавая себя за колядников, ворвались в село и убили 15 поляков и двух украинцев, приглашенных на Сочельник. Первой жертвой стал руководитель местной самообороны, что свидетельствует о тщательной подготовке нападающих.

Общее количество антипольских акций УНС: август 1943 года — 45, сентябрь — 61, октябрь — 93, ноябрь — 309, январь — 466. В феврале же и марте 1944 г. террор принял характер массовых погромов. По польским подсчетам,
к октябрю 1943 от рук УНС в Галичине погибло 563 поляка. 

По отчетам УЦК, к концу 1943 года, в результате ответных вооруженных операций польского подполья в дистрикте «Галичина» против украинского мирного населения, которое способствовало националистам, погибло 103 украинца.

 Так например 12 сентября 1943 подразделение АК, который прибыло из Варшавы, застрелило во Львове украинского профессора Андрея Ластовецкого. Его смерть вызвала огромный резонанс во всем городе. Вскоре ОУН отомстила, убив польского профессора Болеслава Ялового.

Противодействие германской оккупационной администрации 
В отношении немцев, как указывают свидетельства в протоколе допроса Луцкого, УНС запрещалось проводить какие-либо наступательные операции против немцев, и в отношении последних они заняли тактику обороны. Тем не менее, 18 августа 1943 года УНС-овцы провели первую вооруженную вооружённую акцию против оккупантов под городом Сколе. Сотня УНС уничтожила лагерь принудительного труда и освободила несколько сотен украинских рабочих каменоломни, расстреляв немецкую охрану, издевавшуюся над заключенными. Также УНС провела операции в районе сел нынешнего Рожнятовского района Суходол и Липовица. В конце августа зоны действия УНС были разделены на зоны. После того, как немцы выдавили ковпаковцев из Карпат, они взялись за ликвидацию УНС. В середине августа немцы узнали через своих информаторов о пребывании в селе Кеданичи неподалеку от Коломыи учебного лагеря УНС «Черные черти» (который впоследствии стал боевым куренем). Масштабная карательная экспедиция окружила лагерь. Как писал в своих мемуарах один из бойцов куреня Василий Паливода, после двухчасового боя, немцы, потеряв убитыми семерых солдат, сумели вытеснить курень из лагеря в горы. Карателям досталось все оборудование, пищевые запасы, тяжелое вооружение, часть архивов. Вскоре после вышеописанного боя гитлеровцы получили информацию о том, что в селе Межгорицы (Ивано-Франковская область) находится группа бойцов УНС. Началась облава. После кратковременного окружения повстанцы совершили прорыв. 20 человек вырвались, а 10 погибли. 1 сентября все тот же курень «Черные черти» имел стычку с немцами в горах, в которой потерял трех человек убитыми. 

Кроме боёв оборонного характера с сентября 1943 Украинская народная самооборона в Станиславивщине начала практиковать нападения на немецкие и венгерские автоколонны, небольшие гарнизоны для пополнения вооружения и провизии. В конце сентября взвод под командованием «Скубы» на дороге Космач-Коломыя организовала засаду, в которую попали четыре грузовика с немцами. В перекрестным огне гитлеровцы, по украинским националистическим данным (возможно завышенным), потеряли около 70 человек убитыми. Немецкие источники характеризовали ситуацию в дистрикте «Галичина» этого времени так: «Осенью 1943 года уже существовали "зараженные бандами районы", полностью вышедшие из-под контроля немецкой администрации».

В течение последних трех месяцев 1943 года УНС старалась избегать активных активных боевых действий из-за введения в Галиции 2 октября 1943 года чрезвычайного положения и системы расстрела десяти заложников за убийство одного немецкого солдата или представителя оккупационной власти. Однако локальные бои против полицаев продолжались. 23 октября 1943 года в Дрогобыче нацистские оккупационные власти произвели первую публичную массовую казнь 10 украинских националистов на рыночной площади города. Вместе с ними гестаповцы также казнили двух поляков. О намерениях нацистов начать широкомасштабные акции против УНС сообщала в начале осени разведка ОУН-Б. В частности, на допросе в МВД 11 сентября 1947 года об этом рассказывал рассказывал бывший шеф Дрогобычского гестапо Вильгельм Морлок. К горам постепенно подтягивались внутренние войска. В Самборе, например, численность немецкой полиции выросла за октябрь-ноябрь до 400 человек, что рассматривалось ОУН-Б как подготовка к ликвидации УНС.

24 ноября 1943 года немцы атаковали отряд УНС (50 человек), расквартированный в лесу в Копычинском районе на Тернопольщине. Националисты отступили, потеряв трех человек. 27 ноября 1943 года сотня УНС под командованием Василия Андрусяка («Ризуна») сражалась с немецкой полицией в Чёрном лесу. Немцы должны были потерять 45 убитыми, уповцы — четверо убитых и семь раненых.

29 ноября 1943 года состоялось крупное столкновение отрядов УНС и нацистами у села Недельная, в котором погиб руководитель батальона «Кривонос — 2» Антон Шкитак «Емельян», командир одной из его рот «Быстрый» (его настоящее имя неизвестно) и почти весь штаб батальона. Погибший Антон Шкитак был сослуживцем Романа Шухевича и Александра Луцкого по батальону «Нахтигаль» и 201-му шуцманшафт-батальону, воевавшему до конца 1942 года против красных партизан в Белоруссии. Украинский историк Владимир Косик называет цифру потерь в бою в Недельном со стороны немцев — 169 убитых, со стороны УНС — 34 бойца, но эти данные представляются завышенными. Немецкая сторона сообщала о гибели одного гестаповца — обер-шарфюрера СС Лауфманна, трех шуцполицаев и получении тяжелых ранений еще 18 «шуцманов». После боя немцы арестовали семерых крестьян, помогавших повстанцам из Спрыни и близлежащих сел: Гавриила Жентичку. Михаила Петрова, Степана Копача. Грица Макара, Василия Цимбаляка, Осипа Фимьяка и Дмитрия Брика; и взяли в плен трех повстанцев, двух из которых, по одним данным пленили еще перед боем, по другим — во время боя: Ивана Хомьяка «Лиса» — командира уездного вооруженного отряды ОУН-Б, присоединившегося к куреню «Кривонос — 2» и захваченому в бою, Василия Якимива и Михаила Дмитришина — стрельцов УНС из куреня «Емельяна», плененным или до или во время боя. Пленные были доставлены в Дрогобыч и 2 декабря публично повешены на рынке.

11—12 декабря оккупационная власть провела ещё одно наступление в районы контролируемые повстанцами, на сей раз — в Долинщину на Станиславщине, где дислоцировался учебный батальон "Гайдамаки", однако повстанцы вовремя передислоцировались, оккупанты сожгли их лагерь и отступили.

16 декабря 1943 года сотня УНС "Серые волки" вступила в бой с гитлеровцами возле села Ясмаровка Монастырского района на Тернопольщине. Уже в начале боя немцам удалось захватить лагерь сотни с имущественным запасом, однако неожиданное контрнаступление "Серых волков" заставило гитлеровцев отступить.

Конец существования УНС 
В декабре 1943 УНС влилась в УПА, была переименована в «УПА-Запад», и получила руководителя — Василия Сидора. После вливания УНС в УПА некоторые курени меняли свое название, проходили через целый ряд переформирований и реорганизаций, когда на основе крупной сотни одного куреня, предварительно отделенной от него, формировался новый курень, который мог носить название этой сотни (свое имя имели не только курени, но и сотни).

В целом население с энтузиазмом восприняло весть о создании первых бандеровских куреней в Галиции. При этом резко против создания УНС выступило руководство ОУН Андрея Мельника, призывая «не допустить волынизации Галичины», подразумевая под этим неизбежное усиление нацистского террора против мирного населения. Руководство ОУН-М поддерживало создание и деятельность дивизии СС «Галичина», надеясь, что проигрывающие войну немцы рано или поздно образумятся и позволят создать на ее базе полноценную украинскую армию.

Источники 

 Гжегож Мотыка – "Ukraińska partyzantka 1942-1960", Warszawa 2006
 Петро Содоль. Українська Повстанча Армія 1943–1942. Довідник 2. Пролог. Нью-Йорк, 1995. 295с.
 Арсенич П. Сторінки збройної боротьби УПА на Прикарпатті // Матеріали наукової конференції «Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія». Стрий, 1993. 124с.
 Мороз В. Українська Народна Самооборона (УНС) на терені Дрогобицької області (1943 рік) // Визвольний шлях. — 2000. — Кн.6.
 Літопис УПА. Нова серія. — Т.9. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944–1945. — Київ — Торонто, 2009.
 Павлишен Л. «На грані двох світів…»: Спогади військовика-бандерівця. / Літзаписувач В. Щеглюк. — Львів: СПОЛОМ, 2010. — 320 с.
 
 Росіцький П.С. Українська народна самооборона в дистрикті “Галичина” у 1943 році. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 “Історія України”. Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львів, 2018.
 Документи до історії нацистських органів безпеки у Дрогобичі (1941–1944). Василь Ільницький

Примечания 

Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Украинская повстанческая армия
Партизанские движения Второй мировой войны
Украина в годы Великой Отечественной войны
Антифашистское сопротивление в СССР
Движение Сопротивления
Антисоветское сопротивление во Второй мировой войне
Украинское национально-освободительное движение